Серогодский — фамилия. Известные носители:

 Серогодский, Василий Александрович — военный лётчик, Герой Советского Союза.

 Серогодский, Михаил Николаевич — Герой Советского Союза.

Топоним 
 Серогодский — посёлок, Палласовский район, Волгоградская область, Россия